Dobrești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Dobrești (Argeș)
 Dobrești (Bihor)
 Dobrești (Dolj)